Bazoches ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Bazoches im Département Nièvre

mit Namenszusatz:
Bazoches-au-Houlme im Département Orne
Bazoches-en-Dunois im Département Eure-et-Loir
Bazoches-lès-Bray im Département Seine-et-Marne
Bazoches-les-Gallerandes im Département Loiret
Bazoches-les-Hautes im Département Eure-et-Loir
Bazoches-sur-Guyonne im Département Yvelines
Bazoches-sur-Hoëne im Département Orne
Bazoches-sur-le-Betz im Département Loiret
Bazoches-et-Saint-Thibaut im Département Aisne

Bazoches ist der Name folgender Personen:
 ein Adelsgeschlecht der Champagne im 11. bis 13. Jahrhundert, siehe Bazoches (Adelsgeschlecht)
Herkunftsname:
 Guido von Bazoches (* vor 1146, † 1203), Kantor der Kathedrale Saint-Étienne von Châlons, Chronist
 Jacques de Bazoches († 1241), 1219 Bischof von Soissons

Siehe auch:
La Bazoche-Gouet
La Bazoge
Bazoges